Лаукинис (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урибе.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бискайи